De Trophée des Champions 2016 werd gespeeld op 6 augustus 2016. De wedstrijd werd gespeeld in het Wörthersee Stadion in het Oostenrijkse Klagenfurt. De wedstrijd ging tussen landskampioen Paris Saint-Germain en nummer 2 Olympique Lyon. Paris Saint-Germain won de wedstrijd met 4–1 en mocht de prijs voor de zesde keer in ontvangst nemen. Ángel Di María werd na afloop verkozen tot Man van de Match.

De wedstrijd was een heruitgave van de vorige editie, toen Paris Saint-Germain het met 2–0 haalde van Lyon. De eerste twee ontmoetingen tussen Paris Saint-Germain en Lyon in de Trophée des Champions (2004 en 2006) waren door Lyon beslist, telkens na strafschoppen.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Zie ook 
 Ligue 1 2015/16
 Coupe de France 2015/16

Supercup voetbal in 2016
2016
Sportevenement in Oostenrijk
Voetbal in Oostenrijk
Sport in Klagenfurt